Michael Thompson peut désigner :
 Michael Thompson (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
  (né en 1985), joueur de golf américain.